Лорис-Меликов:

 Антропоним 
 Меликовы — княжеский род армянского происхождения.
 Лорис-Меликовы — дворянский и графский роды, армянского происхождения.
 Лорис-Меликов, Иван Егорович (1834—1878) — генерал-майор, участник Кавказских походов и русско-турецкой войны (1877—1878).
 Лорис-Меликов, Иосиф Григорьевич (1872―1948) ― российский государственный деятель, дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Министр при посольстве России в Сиаме (1916―1917).
 Лорис-Меликов, Михаил Тариэлович (1825—1888) — российский военачальник и государственный деятель, министр внутренних дел Российской империи (1880—1881). Топоним 
 Лорис-Меликово — село в Омской области

 Урбаноним 
 Лорис-Меликовское ремесленное училище — училище города Владикавказ, открытое в 1868 году

 Примечания